Матрай-ин-Осттироль, Матрай () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль. 

Входит в состав округа Лиенц. . Официальный код — 70 717.

Фотографии

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Андреас Кёлль по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 местный блок: 3 места.
 Партия UGM занимает 2 места.
 Зелёные занимают 1 место.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля